Покальчу́к:
 Покальчук, Александр Антонович (1923—1943) — участник Второй мировой войны, младший лейтенант 93-го стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии 21-й армии Сталинградского фронта, командир взвода.
 Покальчук, Антон Федосеевич  (1918—2004) — советский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант авиации.
 Покальчук, Иван Михайлович (1906—1944) — Герой Советского Союза, командир орудия артиллерийской батареи 381-го стрелкового полка 109-й стрелковой дивизии 21-й армии Ленинградского фронта, сержант.
 Покальчук, Юрий Владимирович (1941—2008) — советский и украинский писатель, переводчик.